SMIM est un sigle qui signifie:
 SMI Mid
 Salon de la musique de Montréal

Acronyme
Homonymie d'acronyme